Ararat (berg), een berg in Turkije
Republiek Ararat, een van 1927 tot 1930 de facto onafhankelijke Koerdische staat in het oosten van Turkije
Ararat (provincie), een provincie van Armenië
Ararat (plaats), een plaats in bovengenoemde provincie
Ararat (stad), een stad in bovengenoemde provincie
Seru di Ararat of Arrarat(berg), een heuvel op Curaçao
Ararat Rural City, een "Local Government Area" in de Australische deelstaat Victoria
Ararat (Australië), hoofdplaats van bovengenoemd gebied
Ararat (boek), een boek van Frank Westerman
Ararat (film), een film uit 2002
Ararat (drank), een brandewijn in Armenië